L’Hospitalet néven ismert települések

 Franciaországban
 L’Hospitalet (Alpes-de-Haute-Provence): település Alpes-de-Haute-Provence megyében

Spanyolországban
 L’Hospitalet de Llobregat: település Barcelona tartományban